Harriot ist der Familienname folgender Personen:

 Celin Izabel Harriot (* 1992), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Thomas Harriot (1560–1621), englischer Mathematiker, Naturphilosoph und Astronom

Siehe auch:

 Harriott